Geografie
 Oudry (plaats) - gemeente in Frankrijk

Personen
 Jean-Baptiste Oudry (1686-1755) - Franse kunstschilder
 Jacques-Charles Oudry (1720-1778) - Franse kunstschilder